Leucothée (, « blanche déesse ») est un nom issu de la mythologie grecque.

Il désigne originellement :
 Ino, fille de Cadmos, protectrice des marins, après avoir été changée en créature marine par Poséidon ;
 Halia, selon les habitants de l'île grecque de Rhodes ;
 La fille de Cycnos (fils de Poséidon), plus connue sous le nom d'Hémithéa ;

puis, par extension :
 (35) Leucothée, un astéroïde de la ceinture principale ;
 Leucothée, une sculpture extérieure du Louvre.

Voir aussi